Castro Pinto ist der Familienname folgender Personen:

 João Pereira de Castro Pinto (1863–1944), brasilianischer Politiker
 Ricardo Castro Pinto (1916–2011), peruanischer Schauspieler, Musiker und Liedersammler
 Sérgio de Castro Pinto (* 1947), brasilianischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler